Ольшево — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Ольшево — деревня в Берёзовском районе Брестской области.
 Ольшево — деревня в Мядельском районе Минской области.

Также Ольшево — название озера в Тверской области России

См. также 
 Ольшево-Борки — сельская гмина (волость) в Остроленкском повяте  Мазовецкого воеводства Польши.